Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Liqui Moly Open Karlsruhe 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 6 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Karlsruhe